Arnold Förster (1810-1884), entomologiste allemand ;
 Auguste Förster (1848-1926), enseignante allemande et une activiste du mouvement féminin bourgeois ;
 Bernd Förster (1956-) est un footballeur allemand ;
 Bernhard Förster (1843-1889), beau-frère du philosophe Friedrich Nietzsche ;
 Bruno Förster (1852-1924) entomologiste allemand
  (1853-1925), homme politique et industriel allemand ;
 Elisabeth Förster-Nietzsche (1846-1935), sœur du philosophe Friedrich Nietzsche ;
 Emmanuel Alois Förster (1748-1823), compositeur autrichien ;
 Ernst Joachim Förster (1800-1885), peintre, illustrateur et critique d'art allemand ;
 Friedrich Christoph Förster (1791-1868), historien et poète allemand ;
 Heinrich Förster (1799-1881), ecclésiastique allemand ;
 Jürgen Förster (né en 1940), historien allemand ;
 Karl Hermann Förster (1853-1912), homme politique prussien ;
 Monica Förster (1966-), designer suédoise ;
 Paul Förster (1844-1925), homme politique allemand ;
 Robert Förster  :  page d'homonymie ;
 Sigismund von Förster (1856-1934), général d'infanterie prussien ;
 Theodor Förster (1910-1974), chimiste physique allemand ;
 Wendelin Förster (1844-1915), philologue autrichien ;
 Wilhelm Förster (1832-1921), astronome allemand.

Autres 
 August Förster, entreprise de fabrication de pianos

Patronyme germanique